D604 (Moselle), een departementale weg in het Franse departement Moselle
 D604 (Seine-et-Marne), een departementale weg in het Franse departement Seine-et-Marne